Sox eller SOx kan henvise til flere artikler:

 Boston Red Sox – amerikansk baseballhold fra American League Eastern Division
 Chicago White Sox – amerikansk baseballhold fra American League Central Division
 SOx eller SOx - kemiske forbindelser, der inderholder svovl og oxygen